Семень:

 Семены — село в Унгенском районе Молдавии.
 Семень — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Парчевский повят, Люблинское воеводство.